Bansha kan syfta på följande platser:

Irland 

 Bansha (ort), Munster,

Kina 

 Bansha (socken), Hunan, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar